Серге́й Ива́нович Гу́сев:
 Гусев, Сергей Иванович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Гусев, Сергей Иванович (настоящее полное имя — Яков Давидович Драбкин; 1874—1933) — российский революционер, советский партийный деятель.
 Гусев, Сергей Иванович (род. 1947) — советский пловец.
 Гусев, Сергей Иванович (1891 — ?) — советский государственный деятель.
 Гусев, Сергей Иванович (псевдоним — Гусев-Оренбургский; 1867—1963) — русский писатель.